Рафаил Ильич Ште́йнберг (1910 — 1979) — советский авиаконструктор.

Биография 
Родился в г. Харьков в семье юриста. Получил блестящее образование. С детства отличался редкими музыкальными способностями, что позволило ему поступить и успешно закончить Гнесинское училище в Москве по классу фортепиано. Его однокурсником был выдающийся советский композитор Тихон Николаевич Хренников. В репертуаре преобладали произведения С.В. Рахманинова и Ф. Шопена. Однако карьера музыканта не сложилась: в результате медикаментозного вмешательства после несчастного случая у него отнялись ноги, что не позволило заниматься концертной деятельностью. 

После окончания Гнесинки Рафаил Ильич поступает на физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Уже будучи студентом МГУ, он участвует в Первом Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в 1933 году и становится его дипломантом. Успешно закончив Московский университет, в 1938 начинает работать в ЦАГИ. в группе генерального конструктора А.Н. Туполева.

В ЦАГИ работал до самой смерти в 1979 году.  Один из создателей советской военной авиации.

Доцент (1964), позже профессор, преподаватель Факультета аэромеханики и летательной техники МФТИ.

Доктор технических наук.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1947) — за разработку проектов новых крыльев для скоростных самолётов
 премия имени Н. Е. Жуковского (1967) — за работу по Ту-144.

Публикации 
 Интерференция корпуса и крыла со сверхзвуковой кромкой//Тр. ЦАГИ. 1967 — вып. 1035. — С. 1-19.
 Интерференция крыла с корпусом некругового сечения при сверхзвуковых скоростях./ Р. И. Штейнберг. Техн. отчёты ЦАГИ. 1968. — вып. 324. — С. 14-27.
 Бюшгенс Г. С., Штейнберг Р. И. Развитие аэродинамики и динамики летательных аппаратов в ЦАГИ. М.: ЦАГИ, 1968. 52 с.
 Бюшгенс Г. С., Штейнберг Р. И. Развитие аэродинамики и динамики летательных аппаратов. М.: ЦАГИ, 1968.- 95 с.

Перевёл книгу: А. Ферри. Аэродинамика сверхзвуковых течений — Москва : Гостехиздат, 1952. — 468 с. : ил.

Источники 
  Ордена
 Якобсон П.М. Воспоминания современников  // Центральный музей ВВС РФ

Лауреаты премии Н. Е. Жуковского
Сотрудники ЦАГИ